Nanard est un diminutif du prénom Bernard, notamment utilisé pour désigner Bernard Tapie.
 « nanard » est une variante orthographique de « nanar », pour désigner un mauvais film.